Вита́лий Шара́пов:
 Шарапов, Виталий Васильевич (1892—1934) — советский военный и хозяйственный деятель.
 Шарапов, Виталий Львович (1967—1999) — советский футболист.